Сарыозекский сельский округ:
 Сарыозекский сельский округ — округ в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Сарыозекский сельский округ — округ в Кербулакском районе Алматинской области.
 Сарыозекский сельский округ — округ в Осакаровском районе Карагандинской области.